God's Death / Sadness е първа компилация на Absurd с времетраене 46 минути и 14 секунди, издадена през 1994 година. Песните са в стил NS black metal.

Песни

Източници

Външни препратки 
 God's Death / Sadness // Encyclopaedia Metallum 
 God's Death / Sadness // Metal Kingdom 
 God's Death / Sadness // DarkLyrics 
 God's Death / Sadness // Discogs 
 God's Death / Sadness // Metallyrica 

Компилации на Absurd
Музикални албуми от 1994 година